Medhufinolhu ist der Name mehrerer Inseln der Malediven:

 Medhufinolhu (Alif-Dhaal-Atoll)
 Medhufinolhu (Baa-Atoll)
 Medhufinolhu (Kaafu-Atoll)
 Medhufinolhu (Laamu-Atoll)